«Храброе сердце» () — шестой эпизод шестого сезона сериала «Доктор Хаус».

Содержание 
Во время погони за преступником полицейский Донни Компсон падает с крыши. В больнице Кэмерон узнаёт, что его отец, дед и прадед умирали от сердечного приступа, как только им исполнялось 40 лет. На следующей неделе Донни будет 40, поэтому он готов к своей смерти. Кэмерон решает перевести пациента к Хаусу. Тот не хочет принимать дело, и Форман как глава диагностического отделения приказывает сделать ЭКГ, КТ и ЭХО сердца. Результаты ничего не показывают, и Форман решает провести различные генетические тесты, получив для этого разрешение на эксгумацию тел родственников пациента. Между тем к Хаусу приходит бывшая девушка пациента, Шэрил, и говорит, что у него есть сын Майкл, о котором он не знает. Она считает, что у мальчика может быть такое же заболевание, как и у его отца.

Скелеты родственников мужа тоже ничего не дают, поэтому Форман приказывает сделать биопсию костного мозга мальчику Майклу. Результат тоже ничего не даёт, поэтому Хаус настаивает на выписке. Придумав несуществующую болезнь — синдром Ортолли — и назначив несуществующее лекарство Набасинс, Хаус выписывает пациента домой. Через 4 часа после выписки Донни умирает. Хаус решает провести вскрытие, но при вскрытии грудной клетки Донни приходит в себя, хотя его сердце давно остановилось. Команда думает, что у мужчины генетическая аутоиммунная болезнь и начинает лечение. Вскоре Донни начинает жаловаться на боль в челюсти и зубе. Через некоторое время он самостоятельно вырывает себе зуб. Дантист говорит, что он был абсолютно здоров.

Кэмерон считает, что у пациента рак костей, и Форман приказывает сделать гамма-съемку. Снимки не выявляют опухолей, и Хаус понимает, что у мужчины наследственная сенсорная автономная нейропатия первой степени. Вскоре у Донни возникают проблемы с кишечником, а это перечеркивает версию Хауса. Кэмерон считает, что у пациента Болезнь Вильсона. Команда начинает лечение, но Хаус понимает, что у Донни наследственная медленно растущая аневризма, которая давит на нервы, контролирующие все тело. Через некоторое время опухоль становится слишком большой и останавливает импульсы от мозга к сердцу. Донни и его сыну удаляют аневризму, и они выздоравливают. Донни решает сблизиться с сыном. Чейза мучают угрызения совести из-за убийства Дибалы, поэтому он решает напиться.

Музыка 
 Monotonix — «Set Me Free»
 Бен Харпер — «Faithfully Remain»

Эфир и рейтинги 
Эпизод «Храброе сердце» вышел в эфир на телеканале Fox 19 октября 2009 года. Примерное количество зрителей, смотревших первый показ, оценивается в 11,65 миллиона человек.

Примечания

Ссылки 

Эпизоды 6-го сезона телесериала «Доктор Хаус»
Эпизоды телесериалов США 2009 года